Ada Adler (Fredriksberg, 1878 - Copenhaguen, 1946), hel·lenista danesa.
 Alfred Adler (Rudolfsheim-Fünfhaus, Àustria, 1830 - 1937), psicòleg austríac.
 Egon Adler (Großpösna, Saxònia, 1937), ciclista alemany.
 Friedrich Adler (Viena, Imperi Austrohongarès, 1879 - Zúric, Suïssa, 1960), polític i revolucionari austríac.
 Luther Adler (1903 - 1984), actor estatunidenc.
 Matt Adler (1966, San Fernando, Califòrnia), actor estatunidenc.
 Mortimer Adler (1902-2001), filòsof i divulgador cultural estatunidenc.
 Nathan Adler (Frankfurt, 1741–1800), cabalista alemany.
 Nicky Adler (1985, Leipzig), futbolista alemany.
 René Adler (Leipzig, 1985), futbolista alemany.
 Robert Adler (1913 - †2007), inventor del comandament a distància.
 Samuel Adler (Mannheim, 1928), compositor i director de música nord-americà.
 Sara Adler (1858 - 1953), actriu jueva d'origen rus.